Овчарево може да се односи на:
 Овчарево (Србица), насељено место у општони Србица, Косово и Метохија, Република Србија
 Овчарево (Травник), насељено место у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ